Зеленська сільська́ ра́да — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Зеленська сільська рада — Волинська область, Ковельський район
 Зеленська сільська рада — Івано-Франківська область, Верховинський район
 Зеленська сільська рада — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Зеленська сільська рада — Кіровоградська область, Петрівський район
 Зеленська сільська рада — Тернопільська область, Бучацький район